Smedby kan syfta på:

Smedby socken – en socken på Öland i Gräsgårds härad
 Smedby landskommun – en tidigare kommun i Kalmar län 1863–1951
 Smedby församling –  en tidigare församling i Ölands södra kontrakt i Växjö stift –2002
 Smedby kyrka, Öland – en kyrkobyggnad i Smedby socken och Sydölands församling
 Smedby distrikt – ett distrikt i Mörbylånga kommun och Kalmar län 2016–
Smedby, Kalmar kommun – en tätort i Kalmar kommun
Smedby, Norrköping – en stadsdel i Norrköping
Smedby AIS – en fotbollsklubb från stadsdelen Smedby i Norrköping
Smedby, Upplands Väsby – en del av Upplands Väsby